Parkia kan syfta på:

 Parkia (djur) – ett släkte rundmaskar
 Parkia (växter) – ett släkte av växter